Граф Фридрих Отто Гебхард фон Кильмансегг (17 декабря 1768 — 18 июля 1851) — ганноверский аристократ и военачальник, герой битвы при Ватерлоо, генерал от инфантерии (в 1815 году генерал-майор).

Биография
Фридрих фон Кильмансегг был сыном высокопоставленного юриста из Ратцебурга Фридриха фон Кильмансегга (1728-1800). Его старший брат Людвиг фон Кильмансегг был генерал-майором и обер-шталмейстером, а младший брат Фердинанд фон Кильмансегг стал генералом от кавалерии и военным министром Ганновера. 

Кильмансегг был офицером ганноверской армии, когда Артленбургская конвенция 1803 года, передавшая весь Ганновер под власть Наполеона, и прервала его военную карьеру. Однако уже в 1813 году, на волне патриотического подъёма по всей Германии, Кильмансегг сформировал за свой счёт полк ландвера для борьбы против Наполеона и сам возглавил его. В том же году он создал так называемый Егерский корпус Кильмансегга. Эти части хорошо себя проявили, и были распущены в 1814 году, после взятия Парижа. 

Однако, когда в 1815 году Наполеон вернулся с острова Эльба, Кильмансегг, получивший чин генерал-майора, вновь вернулся на действительную службу и возглавил ганноверскую бригаду в дивизии  Альтена, в корпусе принца Оранского армии герцога Веллингтона, во главе которой сражался при Катр-Бра и при Ватерлоо. В 1816 году Кильмансегг вступил в воссозданную армию королевства Ганновер и оставался на действительной службе до 1832 года, получил чин генерал-лейтенанта,  а затем и генерала от инфантерии.

Кильмансегг присоединился к ганноверским масонам в 1839 году.

Скончался в глубокой старости.

Семья
Внучатым племянником генерала был австро-венгерский государственный деятель Эрих фон Кильмансегг.

Литература 
 C. v. Düring: Geschichte des Kielmannseggeschen Jäger-Corps. Hannover 1863
 Bernhard von Poten,  статья «Kielmansegg, Friedrich Graf von»  в биографическом словаре: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Том 15, Duncker & Humblot, Leipzig, 1882.
 Klaus Mlynek, статья «Kielmannsegg, Friedrich Otto Gebhard Graf von» в биографическом словаре: Hannoversches Biographisches Lexikon. Schlüter, Hannover 2002, стр. 198.
 Genealogisches Taschenbuch der deutschen gräflichen Häuser auf das Jahr 1840. Стр. 272.

Примечания 

Британские командиры Наполеоновских и Революционных войн